Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Rumbai (Muko-Muko), een onderdistrict van het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Sungai Rumbai (Dharmasraya), een onderdistrict van het regentschap Dharmasraya in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Rumbai (plaats), een plaats in het regentschap Dharmasraya in de provincie West-Sumatra